„What Will the Neighbours Say?“ е вторият студиен албум на английската група Гърлс Алауд издаден през ноември 2004. Албумът достига номер 6 във Великобритания и е с общи продажби от 500 хиляди копия и получава 2 пъти платинен статус.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „The Show“ – 3:36
 „Love Machine“ – 3:25
 „I'll Stand By You“ – 3:43
 „Jump“ – 3:39
 „Wake Me Up“ – 3:27
 „Deadlines & Diets“ – 3:57
 „Big Brother“ – 3:58
 „Hear Me Out“ – 3:42
 „Graffiti My Soul“ – 3:14
 „Real Life“ – 3:41
 „Here We Go“ – 3:45
 „Thank Me Daddy“ – 3:22

Бонус песни 
 „I Say a Prayer for You“ (Никола) – 3:33
 „100 Different Ways“ (Надин) – 3:41

Албуми на Гърлс Алауд
Музикални албуми от 2004 година